Хуан Карлос Фереро је освојио турнир. У финалу је победио Мартина Веркерка резултатом 6-1, 6-3, 6-2.

Носиоци 

  Лејтон Хјуит (треће коло)
  Андре Агаси (четвртфиналиста)
  Хуан Карлос Фереро (победник)
  Карлос Моја (четвртфиналиста)
  Роџер Федерер (прво коло)
  Енди Родик (прво коло)
  Гиљермо Корија (полуфиналиста)
  Давид Налбандијан (друго коло)
  Алберт Коста (полуфиналиста)
  Парадорн Сричапан (прво коло)
  Рајнер Шитлер (четврто коло)
  Шенг Схалкен (треће коло)
  Јиржи Новак (четврто коло)
  Себастијан Грожан (друго коло)
  Густаво Киртен (четврто коло)
  Алекс Коређа (прво коло)

<ol start="17">
  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Агустин Каљери (прво коло)
  Фернандо Гонзалез (четвртфиналиста)
  Феликс Мантиља (четврто коло)
  Гастон Гаудио (треће коло)
  Вејн Фереира (треће коло)
  Јунес Ел Ајнауи (треће коло)
  Џејмс Блејк (друго коло)
  Тим Хенман (треће коло)
  Гзавје Малис (треће коло)
  Михаил Јужни (друго коло)
  Томи Робредо (четвртфиналиста)
  Винсент Спејдија (треће коло)
  Јарко Нијеминен (четврто коло)
  Хуан Игнасио Чела (треће коло)
  Арно Клеман (четврто коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2003.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 2003.